Pears ist der Familienname folgender Personen: 

 David Francis Pears (1921–2009), britischer Philosoph
 Erik Pears (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Iain Pears (* 1955), britischer Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Peter Pears (1910–1986), britischer Tenor
 Stephen Pears (* 1962), englischer Fußballspieler
 Tim Pears (* 1956), britischer Schriftsteller

Pears steht für:
 Pears (Band), eine US-amerikanische Punkband
 William Pears Group, ein international tätiger Immobilienkonzern

PEARS ist die Abkürzung für:
 Porcine epidemic abortion and respiratory syndrome

Siehe auch:
 Pearse
 Peers
 Pear

Abkürzung